Isabel María Sabogal Dunin Borkowski, (Lima, 14 de octubre de 1958) es una novelista, poetisa bilingüe, traductora de literatura polaca al español y astróloga peruana. Sus lenguas literarias son el polaco y el español.

Biografía 
Fueron sus padres Józefa Maria Dunin Borkowski y el estudioso de la cultura andina José Sabogal Wiesse. 

Realizó sus estudios escolares primero en L'École Nouvelle (actual Colegio Franco-Peruano), Lima, luego en Gotinga - Alemania, Varsovia - Polonia y, finalmente, en el Colegio Sagrados Corazones de Belén en Lima. Estudió Lingüística y Literatura Hispánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 1989 obtuvo una beca del Ministerio de Cultura y Arte de Varsovia para traducir literatura polaca al castellano (español).

Trabajó como traductora jurada en Cracovia. En el año 2005 retornó a vivir a Lima luego de una estadía de nueve años en Cracovia y alrededores (1989-1998) y de siete años en Cuzco (1998-2005).  

Actualmente se desempeña como traductora del polaco al español y viceversa, autorizada por la Embajada de Polonia en Lima.

Libros publicados 
 Requiebros vanos. Poemario, con una presentación de Javier Sologuren. Lima, Ignacio Prado Pastor Editor, 1988;
 Entre el Cielo y el Infierno, un Universo dividido. Novela fantástica, con un epílogo de Gerard Szkudlarski. Lima, Ignacio Prado Pastor Editor, 1989 y 1993 reimpr.
 Segunda edición: como Un Universo dividido (con ilustraciones de José Gabriel Alegría). Lima, Ediciones Altazor, 2016. .
 Todo está hecho a la medida de ti misma. Poemario. Lima, Grafos & Maquinaciones, 2022.

Traducciones del polaco al español 
 Polonia: la revolución de Solidarność, Lima, Apuntes, Centro de Documentación e Investigación, enero de 1982. En el libro aparecen, entre otras, sus traducciones de la prensa clandestina polaca.
 Selección, traducción e introducción del libro Poesía escogida del poeta polaco Czeslaw Milosz. Edición bilingüe, en polaco y castellano, auspiciada por la Embajada de Polonia en Lima y el Instituto Cultural Peruano-Norteamericano. Lima, Ediciones del Hipocampo, 2012.

Obra publicada en antologías 
 Los poemas Cayara y Todo está hecho a la medida de ti misma en Poesía: Perú s. XXI, Lima, Fundación Yacana, 2007. Compilación de Dalmacia Ruiz Rosas y Willy Gómez Migliaro.
 Traducciones en: Ricardo Silva Santisteban (antologador): Antología general de la traducción en el Perú, volumen VII. Lima, Universidad Ricardo Palma - Editorial Universitaria, 2016.
 El relato La vampira en Trece veces Sarah. Un proyecto de José Donayre. Lima, Ediciones Altazor, 2017. .
 Los poemas Requiebros vanos y El invierno en las páginas 69 y 70 de Un otoño azul. Arequipa, Cuervo Editores - Alianza Francesa de Arequipa, 2018. Compilación de Gloria Mendoza Borda. .

Obra publicada en otros libros 
 El dibujo del mundo, texto publicado en la novela Un chin de amor de Pedro José Granados, Lima, Editorial San Marcos, 2005.

Publicaciones en la prensa 
 Dni poczęcia (Los días del origen), relato escrito directamente en polaco, Varsovia, revista Nowa Fantastyka N° 2, 1990.
 En idioma español: Los días del origen, revista Relatos increíbles N.º 19, octubre del 2020. Traducción de la autora.
 Fragmento de la novela inédita Niewiarygodna Bajka (La fábula inverosímil), escrita directamente en polaco. Cracovia, revista Lektura, 1992, N°11/12.
 Historia o pewnej qeqe (Historia de una qeqe), recopilación oral andina, hecha y traducida por la misma autora al polaco, Cracovia, revista Salwator i świat N° 1, 1992.
 Poesía, Uppsala, revista La hoja latinoamericana, 1992 - 1993.
 Poesía, Cusco, diario El Sol, 2002 - 2004.
 Cuatro poetas cusqueños, revista cultural de Lima Voces N° 39, diciembre del 2009.
 Notas sobre la historia, literatura, cultura y actualidad de Polonia en la prensa peruano-polaca, Lima, 2006 - 2016.
 El relato La hora "U" en la revista Relatos increíbles N.º 17, junio del 2020.
 El relato Nuestra guerra sin fin en la revista Relatos increíbles Nº 23, enero del 2022.
 El relato Nuestro pueblo errante en la revista Relatos increíbles Nº 26, mayo del 2022.

Blog 
 Desde el 2007 participa en la red con el blog Isabel Sabogal en el que difunde su propia obra y publica textos sobre literatura, astrología y otros temas.

Difusión cultural 
 Coorganizadora del III Encuentro Surperuano de Escritoras, realizado en setiembre del 2003 en el Cusco.
 Coorganizadora del Seminario La Mujer y la Literatura, realizado en marzo del 2004 en el Cusco.
 Coorganizadora de la mesa redonda sobre Czeslaw Milosz, realizada en noviembre del 2011 en Lima, con motivo del Centenario del nacimiento del poeta.
 Coorganizadora de la conferencia Una mirada a la literatura polaca contemporánea, realizada en junio del 2012 en Lima.

Condecoraciones 
 Julio del 2012: Medalla honorífica Bene Merito, otorgada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia.

Bibliografía 
 Rossella Di Paolo: Entre el Cielo y el Infierno, Lima, revista alternativa de actualidad La tortuga, N.º 31, 1989.
 Carina Moreno: Poesía escogida de Czeslaw Milosz, revista cultural de Lima Voces, N.º 49, octubre del 2012.
 Ricardo Silva Santisteban: Breve historia de la traducción en el Perú, Lima, Instituto Bibliográfico del Perú, 2013, ISBN 978-612-46210-1-7.

Enlaces externos 
 Rossella Di Paolo: Un candor inextinguible
 Elton Honores: Isabel Sabogal. Un Universo dividido.
 Entrevista de Miguel Ángel Vallejo Sameshima: Lo que escribo no tiene que ver con la literatura peruana
 Daniel Salvo: Mundos imaginarios. Del cielo y del infierno
 Pedro Granados: Los poetas vivos y más vivos del Perú, y también de otras latitudes
 Jorge Monteza: Poesía reunida de Milosz
 Carlos Orellana: Dos libros de poesía
 Luis Pacho: Poesía escogida de Czeslaw Milosz

Genealogía

Referencias 

Escritores de Lima
Familia Sabogal
Traductores de Perú
Poetisas de Perú
Novelistas de Perú
Escritoras de Perú
Escritores de literatura fantástica de Perú
Escritores en español del siglo XX
Escritores en español del siglo XXI
Poetas en español
Escritores en polaco
Escritores plurilingües
Traductores del polaco al español
Traductores del español al polaco
Traductores de literatura polaca
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Condecorados con la Medalla Honorífica "Bene Merito"
Blogueros de Perú
Gestores culturales de Perú
Astrólogos de Perú